

Cinema 
 Il padre di mia figlia – film di Livia Giampalmo
 Il padre di mia figlia – cortometraggio di Carlo Alberto Biazzi